

Patronyme 

 Antoinette Fouque (1936-2014), psychanalyste, éditrice, essayiste, politologue, femme politique et militante féministe française ;
 Jean-Baptiste Fouque (1851-1926), prêtre français ;
 Jean Baptiste Marie Fouque (1819-1880), peintre français ;
 Octave Fouque (1844-1883), musicologue et compositeur français.
 René Fouque (1920-1944), patriot resistant, mort pour la France